Outre-mer La Première (souvent abrégée en Outre-mer La ) est une webradio nationale française de France Télévisions consacrée à la musique et à l'information des outre-mer.

Historique 
Radio Ô est créée par RFO le  à l'occasion de la fête de la musique. Elle ne diffuse à ses débuts qu'une programmation reflétant la diversité et la richesse des musiques de l'outre-mer. Radio Ô se fait la vitrine de toutes ces sonorités venues du monde entier. En , Radio Ô devient Outre-mer , le jingle « France Ô » de Radio Ô reste la même. En , la webradio Outre-mer  devient Outre-mer La .

Identité visuelle

Logos

Organisation

Dirigeants 
 Directeurs généraux :
Voir les directeurs généraux du réseau La .

 Directeurs de la Radio :
 Robert Moy :  - 

 Directeur de la rédaction :
 Dominique Roederer

Capital 
La webradio Outre-mer La  appartient à 100 % à France Télévisions.

Mission 
Outre-mer La  a pour mission de valoriser les musiques et les cultures des outre-mer au plan national. Elle vise également d’autres Français ou étrangers puisqu'elle est librement accessible sur Internet.

Siège 
Le siège de la webradio est situé au 35-37 rue Danton à Malakoff dans les Hauts-de-Seine qui est aussi le siège parisien du réseau La .

Programmes

Musiques 
Outre-mer La  diffuse les musiques des aires Antilles-Caraïbes (Jamaïque, Cuba, Haïti)-Guyane, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, du Brésil, d'Amérique du Sud, de l'Océan Indien (Madagascar, Maurice, Rodrigues, Seychelles, Afrique du Sud, Afrique de l’Est) et de l'océan Pacifique (Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, Archipel des Polynésie) : gwo ka, bèlè, maloya, sega, biguine, jazz créole, rock, kanéka, traditionnels polynésiens, mgodro, shigoma, deba, saleg, zouk, reggae, calypso, kompa et salsa rythment l'antenne, de même que les artistes ultramarins de premier plan de la chanson française (Laurent Voulzy, Henri Salvador, Gérald De Palmas, Doc Gynéco, Joey Star, Ben l’Oncle Soul, Tété, Julien Clerc, Mike Ibrahim, Philippe Lavil, Colonel Reyel, Tonton David, Jocelyne Beroard ou Kassav'. Les jeunes artistes d’outre-mer sont aussi mis en avant dans une vigoureuse politique de soutien et de valorisation des nouveaux talents.

Informations 
Avec 15 rendez-vous d'informations par jour, de 6 heures à 21 heures, du lundi au vendredi, Outre-mer La  est le premier diffuseur d'informations en continu sur l'outre-mer. Elle s'appuie sur les rédactions des radios Pays La  dont elle est la tête de réseau au sein du Groupe France Télévisions.

Le week-end, la grille se détend et permet d'écouter les magazines et les émissions produites par la rédaction de Outre-mer La  et qui donnent à entendre la voix des hommes et des femmes qui font l'outre-mer partout dans le monde.

Diffusion 
En tant que webradio, Outre-mer La  est uniquement diffusée sur Internet, permettant ainsi de toucher un public mondial à un moindre coût de diffusion.

Outre-mer La  diffuse aussi une petite session d'information sur l'outre-mer sur les antennes de France Inter, France Info et RFI.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Outre-mer La Première (réseau)
 France Télévisions

Liens externes 
 Site officiel

Outre-mer La Première
Radio publique en France
Station de radio fondée en 2008